Cymothoida — підряд рівноногих ракоподібних. Містить такі надродини і родини:

 Надродина Anthuroidea Leach, 1814
 Antheluridae Poore & Lew Ton, 1988
 Anthuridae Leach, 1814
 Expanathuridae Poore, 2001
 Hyssuridae Wägele, 1981
 Leptanthuridae Poore, 2001
 Paranthuridae Menzies & Glynn, 1968

 Надродина Cymothooidea Leach, 1814
 Aegidae White, 1850
 Anuropidae Stebbing, 1893
 Barybrotidae Hansen, 1890
 Cirolanidae Dana, 1852
 Corallanidae Hansen, 1890
 Cymothoidae Leach, 1818
 Gnathiidae Leach, 1814
 Protognathiidae Wägele & Brandt, 1988
 Tridentellidae Bruce, 1984

 Надродина Cryptoniscoidea Kossmann, 1880
 Asconiscidae Bonnier, 1900 
 Cabiropidae Giard & Bonnier, 1887 
 Crinoniscidae Bonnier, 1900
 Cryptoniscidae Kossmann, 1880 
 Cyproniscidae Bonnier, 1900 
 Hemioniscidae Bonnier, 1900
 Podasconidae Bonnier, 1900

 Надродина Bopyroidea Rafinesque, 1815
 Bopyridae Rafinesque, 1815 
 Colypuridae Richardson, 1905
 Dajidae Giard & Bonnier, 1887 
 Entoniscidae Kossmann, 1881
 Rhabdochiridae Richardson, 1905

Література 

Рівноногі
Підряди членистоногих